Урсдон — топоним в Северной Осетии:

 Урсдон — село в Алагирском районе.
 Урсдон — река в Северной Осетии, левый приток Терека.
 Урсдон — река в Северной Осетии, правый приток Ардона.
 Урсдон — лечебный минеральный источник в Северной Осетии, в истоках реки Урсдон.

См. также 
 Кора-Урсдон — село в Дигорском районе Северной Осетии.